

Geografia

Francia 
 Villarzel-Cabardès – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Villarzel-du-Razès – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)

Svizzera 
 Villarzel – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)